Luttrell ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Luttrell (Alabama)
 Luttrell (Kentucky)
 Luttrell (Ohio)
 Luttrell (Union County, Tennessee)
 Luttrell (Loudon County, Tennessee)

Personen:
 Everett Stanley Luttrell (1916–1988), US-amerikanischer Mykologe
 Geoffrey Luttrell (1276–1345), zweiter Lord of Irnham
 Henry Luttrell (1765–1851), englischer Politiker, Parlamentsmitglied
 John K. Luttrell (1831–1893), US-amerikanischer Politiker
 Marcus Luttrell (* 1975), US-amerikanischer Soldat und Autor
 Morgan Luttrell (* 1975), US-amerikanischer Politiker der Republikanischen Partei 
 Rachel Luttrell (* 1971), kanadische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin
 Robert Luttrell, Lord Chancellor von Irland

Siehe auch:
 Lutterell